Palazzo dell'Intendenza di Finanza ist der Name zweier Paläste in Italien:
 Palazzo dell’Intendenza di Finanza (Catanzaro) in Kalabrien und
 Palazzo dell’Intendenza di Finanza (Parma), auch Palazzo dei Ministeri in der Emilia-Romagna.